La Delta Ethniki 1991-1992 è la 10ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 11

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Gruppo 12

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1992-1993
      Retrocesse nei Campionati regionali 1992-1993

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1991
Calcio nel 1992